Biswas ist der Familienname folgender Personen:

 Abdur Rahman Biswas (1926–2017), bangladeschischer Politiker, Staatspräsident von Bangladesch

 Ashim Biswas (* 1983), indischer Fußballspieler
 Asit Biswas, kanadischer Wasserexperte
 Biswamoy Biswas (1923–1994), indischer Vogelkundler
 Charu Chandra Biswas (1888–1960), indischer Politiker
 Chhabi Biswas (1900–1962), indischer Theater- und Filmschauspieler
 Hemanta Vincent Biswas (* 1995), bangladeschischer Fußballspieler
 Ram Kumar Biswas, nepalesischer Fußballspieler
 Robert Biswas-Diener (* 1972), US-amerikanischer Psychologe
 Seema Biswas (* 1965), indische Schauspielerin
 Soma Biswas (* 1978), indische Siebenkämpferin
 Suman Biswas, britischer Comedy-Sänger, Mitglied des Duos Amateur Transplants, siehe Amateur Transplants